

Geografia

Francia
Lugo di Nazza – comune della Corsica

Italia
Lugo (impropriamente Lugo di Romagna o Lugo di Ravenna) – comune della provincia di Ravenna
Lugo di Vicenza – comune della provincia di Vicenza
Lugo – frazione di Baiso in provincia di Reggio nell'Emilia
Lugo – località di Campagna Lupia in provincia di Venezia
Lugo – frazione di Grezzana in provincia di Verona

Spagna
Lugo – comune della Galizia, capoluogo dell'omonima provincia
 Lugo – comarca della Galizia

Persone
Dante Lugo – calciatore argentino
Édgar Lugo – calciatore messicano
Enrique Lugo – ex schermidore cubano
Fernando Lugo – politico paraguaiano
Gerardo Lugo – ex calciatore messicano
Giuseppe Lugo – tenore e attore italiano
Richard Lugo – calciatore paraguaiano
Richard Lugo – cestista venezuelano
Seth Lugo – giocatore di baseball statunitense
Víctor Lugo – ex calciatore colombiano
Yasmany Lugo – lottatore cubano

Altro
Club Deportivo Lugo – società calcistica dell'omonimo comune spagnolo
4583 Lugo – asteroide